Ithaca Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ithaca Downtown Historic District (Michigan), ID-Nr. 05001510
 Ithaca Downtown Historic District (New York), ID-Nr. 05000018